Hislop ist der Familienname folgender Personen:

 Akanni Hislop (* 1998), Sprinter aus Trinidad und Tobago 
 Alexander Hislop (1807–1865), schottischer Pastor der Free Church of Scotland
 Alexander David Hislop (1876–1966), schottischer Architekt
 David Hislop, schottischer Fußballspieler
 Ian Hislop (* 1960), britischer Satiriker, Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Jamie Hislop (* 1954), kanadischer Eishockeyspieler, -trainer, -funktionär und -scout
 Joseph Hislop (1884–1977), schottischer Opernsänger (Tenor)
 Shaka Hislop (* 1969), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Steve Hislop (1962–2003), britischer Motorradrennfahrer
 Thomas Hislop, 1. Baronet (1762–1843), britischer General und stellvertretender Gouverneur von Trinidad
 Victoria Hislop (* 1959), britische Journalistin und Autorin

Siehe auch:

 Hyslop